

Patronyme 
 Tom Stoppard, dramaturge britannique.
 Ed Stoppard, acteur britannique.
 Linzi Stoppard, violoniste, joueuse de violon électrique.

Autres 
 Arcadia (Stoppard), pièce de théâtre de Tom Stoppard.

Homonymie
Homonymie de patronyme